Down kan syfta på:
 Down (grevskap) – ett grevskap i Nordirland
 Down (distrikt) – ett distrikt i grevskapet Down i Nordirland
 Down (musikgrupp) – en heavy metal-supergrupp bildad 1991 i New Orleans, Louisiana
 Down (försök) – ett försök i amerikansk fotboll
 Down (film) – en amerikansk film från 2001